Саканин — русская фамилия; имеет женскую форму Саканина.
 Саканин, Иван Степанович (1922—1998) — советский передовик сельскохозяйственного производства, участник Великой Отечественной войны, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.

 Саканина, Валентина Михайловна (1920—2002) — советский передовик сельскохозяйственного производства, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.